bł. Pius IX (1792–1878) – papież
 bł. Pius Albert Del Corona (1837–1912) – włoski dominikanin, kardynał
 bł. Pius Kim Jin-hu (1739–1814) – koreański męczennik
 bł. Pius od św. Alojzego (1868–1889) – włoski pasjonista
 bł. Pius Bartosik (1909–1941) – polski franciszkanin, męczennik

Zobacz też: Święty Pius